Bethanie Mattek-Sands e Jamie Murray, erano i detentori del titolo e sono riusciti a difenderlo, battendo in finale Chan Hao-ching e Michael Venus con il punteggio di 6-2, 6-3.

Teste di serie 

  Chan Hao-ching /  Michael Venus (finale)
  Gabriela Dabrowski /  Mate Pavić (quarti di finale)
  Samantha Stosur /  Rajeev Ram (semifinale)
  Latisha Chan /  Ivan Dodig (semifinale)

  Nicole Melichar /  Bruno Soares (secondo turno)
  Demi Schuurs /  Henri Kontinen (quarti di finale)
  Anna-Lena Grönefeld /  Oliver Marach (primo turno)
  Květa Peschke /  Wesley Koolhof (quarti di finale)

Alternate 

  Darija Jurak /  Marcus Daniell (primo turno)

Wildcard 

  Hailey Baptiste /  Jenson Brooksby (primo turno)
  Jennifer Brady /  Denis Kudla (secondo turno)
  Hayley Carter /  Jackson Withrow (secondo turno)
  Kaitlyn Christian /  James Cerretani (primo turno)

  Danielle Collins /  Nicholas Monroe (primo turno)
  Bethanie Mattek-Sands /  Jamie Murray (campioni)
  Christina McHale /  Ryan Harrison (primo turno)
  Coco Vandeweghe /  Maxime Cressy (primo turno)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

US Open 2019